Allsvenskan 2004 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2004 (herr)
Damallsvenskan 2004
Allsvenskan i handboll för herrar 2004